Зеленки — топоним:

Беларусь 
 Зеленки — хутор, Юратишковский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Зеленки — деревня, Осовецкий сельсовет, Любанский район, Минская область
 Зеленки — деревня, Нарочский сельсовет, Мядельский район, Минская область

Россия 
 Зеленки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

См. также 
 Гмина Зелёнки (Gmina Zielonki) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Краковский повят.